Гарнер има више значења:
 Гарнер (Ајова)
 Гарнер (Арканзас)
 Гарнер (Северна Каролина)